Le championnat d'Algérie de football 1971-1972 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le MC Alger remporte son premier titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

(*) MCA-JSK joué au stade Bologhine.

 USMA-MCA joué au stade Brakni (Blida)

 

 USMA-ESG (1-2) autre source.
 JSMT-USMBA (1-0) autre source.

 JSK-USMA, autre source (0-0).

 NARA-CRB, autre source (1-1).

</blockquote>

Meilleurs buteurs

Meilleurs footballeur de la saison 
Sondage du meilleur footballeur de la saison 1971-1972 selon l'hebdomadaire sportif El-Hadef paru à Constantine édité par Ennasr 
1- Salhi Abdelhamid (ES Sétif) 
2- Lalmas Hacene (CR Belcourt) 
3- Gamouh Rabah (MO Constantine) 
4- Benfarhet Taher (JSM Tiaret) 
5- Amirouche Boualem (RC Kouba)

Tableau d'honneur

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1971-1972
 Championnat d'Algérie de football D2 1971-1972

Championnat d'Algérie de football
Football en 1971
Football en 1972